:
The Harder They Come,  (titre français : Tout, tout de suite), film jamaïcain réalisé par Perry Henzell sorti en 1972
The Harder They Come, bande originale du film
The Harder They Come, la chanson principale de cette bande originale